Talbahn bezeichnet die Bahnen:
 das ehemals als Elmsteiner Talbahn benannte Kuckucksbähnel von Lambrecht nach Elmstein
 die Ennepetalbahn von Hagen nach Ennepetal
 der als Eschweiler Talbahn bezeichnete südliche Abschnitt der Bahnstrecke Mönchengladbach–Stolberg
 die Heisterbacher Talbahn, eine Schmalspurbahn vom Rheintal ins Siebengebirge
 die Hirschberger Talbahn in der Provinz Schlesien
 den als Kaysersberger Talbahn benannten Teil der Straßenbahn Colmar
 die ehemalige Leininger Talbahn von Grünstadt nach Altleiningen
 die als Stolberger Talbahn benannte Bahnstrecke Stolberg–Walheim
 die Tessiner Talbahnen als Teil der Gotthardbahn von Immensee nach Chiasso

Talbahn ist Namensbestandteil von:
 Berg- und Talbahn, ein Fahrgeschäft welches vorwiegend auf Volksfesten zu finden ist

Siehe auch:
 Thalbahn
 Talbahnlinie